Los exitosos Pells puede hacer referencia a:

La serie argentina original, Los exitosos Pells (Argentina).  
Las diversas versiones en otros países:
Los exitosos Pells (Chile) 
Los exitosos Pells (España)
Los exitosos Pérez versión mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa.
Los exitosos Gomes
El exitoso Lcdo. Cardoso versión ecuatoriana producida por Ecuavisa.